Колонија лас Палмас има више значења:

 Колонија лас Палмас (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Колонија лас Палмас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Колонија лас Палмас (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија лас Палмас, Кампаменто САГАР (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колонија лас Палмас (Толука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија лас Палмас (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија лас Палмас (Тлапанала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија лас Палмас (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику